est le titre de plusieurs œuvres :

Chanson 
 As Time Goes By (1931), chanson d' Herman Hupfeld, notamment reprise dans le film Casablanca (1942).

Cinéma /  Télévision 
  (1992-2002), série télévisée britannique. ;
  (1997), documentaire hongkongais d'Ann Hui ;
 As Time Goes By (2001), court métrage français d'Hans-Peter Cloos.